Ла Уарача има више значења:

 Ла Уарача (Фронтера Комалапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Уарача (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Уарача, Колонија Буенависта (Зирандаро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Уарача (Тототлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Уарача (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Уарача (Сан Луис Потоси), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Уарача (Конкордија), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику